Jan Tomicki (zm. 1575) – kasztelan gnieźnieński
 Jan Tomicki (1786–1847) – generał wojsk polskich powstania listopadowego
 Jan Tomicki (1932–1988) – historyk